Poklek je malo selo u sastavu grada Samobora, smješteno na glavnoj cesti Bregana - Samobor - Kostanjevac - Krašić. U Pokleku postoje još uvijek ostaci staroga grada Poklek.

Poštanski pripada uredu Bregana, 10432.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 35 stanovnika te 18 obiteljskih kućanstava prema popisu iz 2001.

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Samobor